Miroljub ist

 ein kroatischer männlicher Vorname, siehe Miroljub (Vorname)
 eine kroatischsprachige, lokale Dreimonatszeitung, siehe Miroljub